Росич — этноним, поэтическое название жителей Древней Руси.

Персоналии 

 Росич, Джоко (1932—2014) — болгарский актёр сербского происхождения, снялся в более чем 110 фильмах.
 Росич, Лазар (род. 1993) — сербский футболист.
 Росич, Никола (род. 1984) — сербский волейболист, спортсмен сборной Сербии.

 Уайт, Ванна (урождённая Росич) (род. 1957) — американская актриса и телеведущая.

Прочее 
 «Росич» — российский футбольный клуб из Москвы.
 «Росич» — спецподразделение внутренних войск Российской Федерации.

См. также